Финал Кубка африканских наций 2021 года — решающий футбольный матч Кубка африканских наций 2021, который состоялся 6 февраля 2022 года на стадионе  в Яунде между сборными Сенегала и Египта.

Путь к финалу

Детали

См. также 
 Кубок африканских наций 2021 (плей-офф)

Примечания

Ссылки 

Финал
Футбол в Африке в 2021 году
Февраль 2022 года
Международные спортивные соревнования в Яунде
События 6 февраля
Сборная Сенегала по футболу
Матчи сборной Египта по футболу